Osoby o tym nazwisku:
 Lew Atamanow – radziecki reżyser filmów animowanych
 Michał Atamanow – udmurcki językoznawca i duchowny 
 Umer Achmołła Atamanow – zamojski partyzant, były oficer Armii Czerwonej